«Сирано́ де Бержера́к»  () — драма (героическая комедия) в 5 действиях в стихах Эдмона Ростана, написанная в 1897 году.

Сюжет 
Парижский поэт, сатирик, острослов и дуэлянт Сирано де Бержерак слывёт бесстрашным и бесшабашным поединщиком. Ему нет равных ни на поле брани, ни на поле поэтических состязаний. Лишь одно смущает Сирано: он считает свой огромный нос несносным уродством. Одного слова «нос» достаточно, чтобы он вызвал собеседника на дуэль. Спровоцированный виконтом де Вальвером, сказавшего, что нос Сирано «весьма велик», поэт произносит тираду о носах и вызывает своего обидчика на поединок. Во время него Сирано сочиняет балладу про дуэль, после чего ранит виконта. Из-за своего «физического недостатка» он боится открыть свою любовь к кузине Роксане. Однажды Роксана, с которой они дружат с детства, признаётся, что её сердце покорил красавчик Кристиан, который как раз поступает в полк гасконцев, где служит и Сирано. Одно пугает Роксану: вдруг за чудесным лицом Кристиана скрывается очередной неотёсанный дуралей. Познакомившись с ним, де Бержерак убеждается, что парень, хоть добр, смел и честен, действительно звёзд с неба не хватает. И тут ему приходит на ум идея создать для Роксаны идеального возлюбленного: прекрасному лицу Кристиана Сирано даст свой богатый духовный мир.

Издания 
Первая французская публикация — Париж, 1898.

Первое русское издание — в драматическом сборнике «Сцена» (1898, № 21).

Широкий интерес и высокую оценку получили иллюстрации Ребекки Дотремер к адаптированному изданию пьесы Ростана.

Постановки 
Премьера состоялась 28 декабря 1897 года в парижском театре Порт-Сен-Мартен (Сирано — Б. К. Коклен-старший). В дальнейшем широко ставилась во многих театрах мира; среди постановок в 1940-1950-х годах: «Комеди Франсез» (Сирано — Андре Брюно), «Олд Вик», (Лондон, 1946, Сирано — Р. Ричардсон), Театр Сары Бернар, Париж (1956, Сирано — П. Дюкс).

Экранизации 
 ; реж. Аугусто Дженина, Сирано — , Роксана — Линда Мольи ().
 ; реж. , Сирано — , Роксана — Элен Бернзен ().
 ; реж. Майкл Гордон, Сирано — Хосе Феррер, Роксана — .
 Когда я стану великаном (СССР, 1978); реж. Ина Туманян; действие перенесено в 1978 год, а вместо Сирано де Бержерака и остальных персонажей в фильме выступают школьники.
 Сирано де Бержерак (СССР, 1983); реж. Сергей Евлахишвили, Сирано — Георгий Тараторкин, Роксана — Инна Аленикова.
 Роксана (США, 1987); реж. Фред Скеписи, Сирано — Стив Мартин, Роксана — Дэрил Ханна; современное переложение пьесы.
 Сирано де Бержерак (СССР, 1989); реж. Наум Бирман, Сирано — Григорий Гладий, Роксана — Ольга Кабо.
 Сирано де Бержерак (Франция, 1990); реж. Жан-Поль Раппно, Сирано — Жерар Депардьё, Роксана — .
 Сирано. Успеть до премьеры / Edmond (Франция, Бельгия, 2018); реж. Алексис Михалик, Эдмонд — Тома Соливерес, Сирано — Оливье Гурме, Роксана — Люси Бужена; история создания пьесы.
 Сирано; режиссёр Джо Райт.

Мюзиклы 
«Сирано де Бержерак», рок-мюзикл, музыка Владимира Баскина, либретто Константина Рубинского. Поставлен в Новосибирском музыкальном театре (2013), Иркутском музыкальном театре (2013), Северском музыкальном театре (2021), Свердловской детской филармонии (2022).

Примечания

Ссылки 

 Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник
 Перевод Вл. Соловьёва
 Перевод Ю. А. Айхенвальда
 «Сирано» в постановке театра МГУ «МОСТ»
 Об истории создания, постановках в театре и кино (на франц. яз.)
 Сирано де Бержерак в телепередаче Александра Карпенко «Книги и люди». Диалог-ТВ, выпуск № 30
 Александр Карпенко Сирано де Бержерак

Пьесы на французском языке
Пьесы Франции
Пьесы 1897 года
Пьесы Эдмона Ростана
Сирано де Бержерак